Кеолнот, (; умер ) — 17-й архиепископ Кентерберийский (833—870).

Биография 
Не существует никаких свидетельств наличия у Кеолнота какой-либо причастности к Кентербери или Кенту до рукоположения в 833 году, но его политика на Кентерберийской кафедре позволяет предположить наличие прочных связей с Уэссексом.

В 836 году в  (Лестершир) Кеолнот последний раз председательствовал в заседаниях совета с участием короля Мерсии (это был Виглаф). Позднее, в связи с переходом Кента, где находилась архиепископская резиденция, под контроль Уэссекса, он бывал уже только при Уэссекском королевском дворе. В 838 году на совете в Кингстон-апон-Темс (ныне — боро Большого Лондона) Кеолнот и король Уэссекса Эгберт достигли соглашения, согласно которому монарх возвращал архиепископу владения в , а тот в ответ признавал права королей Уэссекса как лордов монастырей в Кенте, в том числе право назначать настоятелей и настоятельниц. Соглашение предусматривало возврат монастырям свободы выборов после смерти короля Эгберта, но гарантий на согласие будущих королей с такой мерой не существовало. В 839 году, уже после смерти Эгберта, соглашение было подтверждено его сыном Этельвульфом. Таким образом, в самом начале своего правления Кеолнот отказался от радикальных начинаний своего предшественника Вульфреда, направленных на ограничение возможностей светской власти контролировать монастырскую жизнь. В то же время, договор означал передачу церкви под защиту королей Уэссекса от возможных посягательств извне.

В 851 и 855 годах отряды викингов перезимовали на островах соответственно Шеппи и , а к концу правления Кеолнота монастырская жизнь полностью прекратилась в Дувре, Фолкстоне, , на , островах Шеппи и .

В 861 году викинги опустошили Уинчестер, а в 865 году так разгромили Восточный Кент, что Кеолнот был вынужден замещать места монахов в Кентербери писцами, а на остальной территории едва ли остался хоть один священнослужитель, способный провести мессу на латыни. Сохранилось множество монет архиепископа Кеолнота. Возможно, он был вынужден обратить в деньги часть имущества Кентербери для уплаты дани викингам.

К моменту смерти Кеолнота 4 февраля 870 года церковь и королевства Англии находились в крайнем упадке. Тем не менее, соглашение 838 года заложило основы будущего сотрудничества английских королей с архиепископами Кентербери.

Примечания

Литература 
 N. Brooks, The early history of the church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066 (1984)
 [H. Wharton], ed., Anglia sacra, 1 (1691), 53
 Англосаксонская хроника. — СПб.: Евразия, 2010—288 с. ISBN 978-5-91852-013-0. С. 64, 68.

Ссылки 
 «Ceolnoth» by A. F. Wareham//Oxford Dictionary of National Biography
 Ceolnoth//Encyclopedia Britannica Online
 Ceolnoth//Britannia.com: Biographies
 Barbara Yorke, Ceolnoth, archbishop of Canterbury//The Oxford Companion to British History
 Англосаксонская хроника. 750—919

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы IX века
Католические архиепископы Кентерберийские